Шартрёз:
 Шартрез (ликёр) — ликёр, производимый монахами картезианского ордена.
 Горный массив Шартрёз — горный массив в Предальпах, расположен к северу от Гренобля, получил своё имя от трёх разных терминов, перечисленных ниже:
 Гранд-Шартрёз — монастырь, является основоположником и главным монастырём картезианского ордена.
 Шартрёз (монастырь) — монастыри, расположенные в пустынных, удалённых местах, например Шартрёз Боссервилля в Лотарингии.
 Шартрез (порода кошек) — порода домашних кошек французского происхождения;
 Шартрез (цвет) — цвет, имеет часть зелёного оттенка и часть жёлтого.